Peer peut faire référence à : Peer Gynt

Patronymes 
 Andri Peer (1921-1985), écrivain suisse, frère d'Oscar
 Oscar Peer (1928-2013), romancier, dramaturge et philologiste suisse, frère d'Andri

Toponymes 
 Peer, une ville néerlandophone de Belgique